Giuseppe Galletti (...-1819) – medico italiano
 Giuseppe Galletti (1798-1873) – patriota e politico italiano